Navnet Andromeda bruges i forskellige sammenhænge:

 Andromeda (mytologi) – en kvinde i den græske mytologi
 Rosmarinlyng – en planteslægt i Lyng-familien der hedder Andromeda på latin
 Andromeda (stjernebillede)
 Andromedagalaksen
 Andromeda (tv-serie) – amerikansk tv-serie fra 2000